Liješće je lahko:
 Liješće, Bosanski Brod (Bosna in Hercegovina)
 Liješće, Hrvaška